Sud Radio (België), een Waalse zender in Henegouwen
Sud Radio (Frankrijk), een Franse zender in Toulouse